Кубок Карлоса Ибаргурена (), иногда называемый Кубок Доктора Карлоса Ибаргурена () или сокращенно Кубок Ибаргурена () — футбольный клубный турнир, проводившийся в Аргентине в XX веке.

История 
Кубок Карлоса Ибаргурена был основан в 1913 году Министерством Юстиции Аргентины назван в честь тогдашнего министра . Турнир проводился ежегодно до 1925 года, после чего был возобновлён лишь 12 лет спустя. Последний розыгрыш состоялся в 1958 году.

Статистика

Победители

Причемания

Ссылки 
 Argentina - Copa Ibarguren

Футбольные соревнования в Аргентине
Не существующие ныне футбольные турниры
Национальные соревнования по футболу